Группу 7 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1980 составили сборные Мальты, Турции, Уэльса и ФРГ. Путёвку в финальную часть получила сборная ФРГ, занявшая первое место.

Таблица группы 7 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Лучший бомбардир 
  Клаус Фишер — 6 мячей

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Отборочный турнир